Het ATP-toernooi van Moskou 2014 (met de officiële naam Kremlin Cup by Bank of Moscow 2014) vond plaats van 13 tot en met 19 oktober 2014. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen in het oude Olympisch stadion in de Russische hoofdstad Moskou.

Het enkelspel werd gewonnen door Marin Čilić. Hij versloeg in de finale Roberto Bautista Agut met 6-4 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door František Čermák en Jiří Veselý. Zij versloegen in de finale Samuel Groth en Chris Guccione met 7-6(2) en 7-5.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Moskou
Moskou